Кайып — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Кайып — село в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области.
 Кайып — село в Казталовском районе Западно-Казахстанской области.